Akiko Yonemura e Tomoko Yonemura erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Nina Bratčikova e Irena Pavlović hanno battuto in finale Marina Mel'nikova e Sofia Shapatava 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Nina Bratčikova /  Irena Pavlović (campionesse)
 Margalita Chakhnašvili /  Elica Kostova (quarti di finale)

 Aleksandra Panova /  Ol'ga Panova (quarti di finale, ritiro) 
 Arabela Fernandez-Rabener /  Jing-Jing Lu (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2011